Кочубе́и — старшинский, графский, княжеский и дворянский род, происходящий (по семейному преданию) от ногайца Кучук-бея, выехавшего в середине XVII века из Крымского ханства в Войско Запорожское и принявшего в крещении имя Андрея.

Род князей и дворян Кочубеев был внесён в V и VI часть родословных книг Полтавской, Черниговской и Санкт-Петербургской губерний (Общий Гербовник, III, 49 и X, 4).

Пожалован в княжеское достоинство 26 января 1834 года.

Представители 

Василий Леонтьевич Кочубей (1640—1708), внук ногайца Кучук-бея, генеральный писарь и генеральный судья Войска Запорожского; казнён за донос на гетмана Мазепу; женат на Любови Фёдоровне Жученко (ум. 1722), дочери полтавского полковника
 Матрёна, или Мотря (1688—1736), любовница гетмана Мазепы, прототип главной героини поэмы «Полтава».
 Фёдор Васильевич (ум. 1729), бунчуковый товарищ, основатель села Берёзка; женат на Анастасии Васильевне Скоропадской (ум. 1723).
 Василий Васильевич (ум. 1743), полтавский полковник, владелец имения Жуки под Полтавой; женат на Анастасии Даниловне Апостол, дочери гетмана.
 Семён Васильевич (1725—1779), нежинский полковник, затем генерал-майор и тайный советник; женат на Ксении Герасимовне Демешко.
 Надежда Семёновна, жена полковника П. С. Потёмкина.
 Михаил Семёнович (1751—после 1791), подполковник; женат на Агафье Степановне Лашкевич.
 Семён Михайлович (1778—1835), полтавский губернский предводитель дворянства, имел 7000 душ; женат на Прасковье Яковлевне Бакуринской, племяннице князя А. А. Безбородко.
 Николай Семёнович (ум. 1870), душевнобольной, жил и умер в с. Понуровка Стародубского уезда.
 Василий Васильевич (1728—1791), глуховский уездный предводитель дворянства; женат на Марфе Демьяновне Оболонской, дочери генерального судьи.
 Василий Васильевич (1756—1800), генерал-майор; от него происходит нетитулованная ветвь рода, продолжающаяся до нашего времени 

 Павел Васильевич (1738—1786), статский советник; женат на Ульяне Андреевне Безбородко (1742—1777), сестре князя А. А. Безбородко.
 Аполлон Павлович, бригадир (1786), камергер (1805); жил разгульно в селе Чуйковка.
 Виктор Павлович (1768—1834), канцлер Российской империи; от него происходит княжеская ветвь рода, угасшая в 1953 году  
 Аграфена Павловна, жена А. П. Фролова-Багреева, мать А. А. Фролова-Багреева.
 Александра Павловна (1769—1838), жена Г. П. Милорадовича, мать А. Г. Милорадовича.

Княжеская ветвь 

Виктор Павлович Кочубей (1768—1834), правнук Василия Леонтьевича, председатель Государственного совета (1827—1834) и Комитета министров (1827—1832), устроитель усадьбы Диканька и строитель виллы в Царском Селе. В 1799 г. возведён в графское, а в 1831 г. и в княжеское достоинство; женат на Марии Васильевне Васильчиковой (1779—1844).
 Наталия Викторовна (1800—1855), жена графа А. Г. Строганова.
 Лев Викторович (1810—1855), строитель особняка на Сергиевской улице, 30; женат на Елизавете Васильевне Кочубей (1821—1897); имел внебрачного сына Виктора Гриценко.
 Василий Викторович (1812—1850), известный нумизмат; женат на Елене Павловне Бибиковой (1812—1888).
 Мария (1848—1896), жена П. П. Дурново.
 Елена (1850—1906), жена П. А. Всеволожского.
 Михаил Викторович (1816—1874), строитель особняка на Конногвардейском бульваре, 7; женат на кнж. Марии Ивановне Барятинской и на Алисе Просперовне Брессан.
 Мариамна Михайловна (1866—1954), фрейлина, жена К. Д. Нилова.
 Михаил Михайлович (1860—1937); женат на Ольге Васильевне Шереметевой (1872—1967)
 Лев Михайлович (1862—1927); женат на грф. Дарье Евгеньевне Богарне (1870—1937).
 князь Евгений Львович Кочубей-Богарне (1894—1951), в браке с Джеральдиной Пирс имел трёх дочерей.

 Сергей Викторович (1820—1880), полтавский губернский предводитель дворянства; женат на грф. Софье Александровне Бенкендорф (1825—1875).
 Виктор Сергеевич (1860—1923), генерал-лейтенант, владелец особняка на Фурштатской, 24; женат на кнж. Елене Константиновне Белосельской-Белозерской.
 Виктор Викторович (1893—1953), офицер Кавалергардского полка, после революции жил в США; женат на Кире Николаевне Елагиной.
 Надежда Викторовна (1894—1967), жена графа И. Д. Толстого.
 Софья (1896—1920), жена Г. С. Воеводского.
 Василий Сергеевич (1862—1911); женат на Жозефине Серрано, дочери испанского герцога, и на Наталье Афанасьевне Столыпиной.
 Сергей Васильевич (1884—1909), холост.

Нетитулованная ветвь 

Василий Васильевич Кочубей (1756—1800), генерал-майор, владелец родовых имений Ярославец и Дубовичи, правнук Василия Леонтьевича; женат на Елене Васильевне Туманской (1762—1836), дочери генерального писаря.
 Елена Васильевна (1793—1863), жена математика и астронома А. И. Маюрова.
 Василий Васильевич (1784—1844), тайный советник; женат на Авдотье Васильевне Лизогуб и на Варваре Николаевне Рахмановой.
 Елизавета Васильевна (1821—1897), композитор; жена князя Л. В. Кочубея.
 Елена Васильевна (1824—1899), жена К. Г. Ребиндера;
 Екатерина Васильевна (1826—1896), жена Г. П. Галагана;
 Василий Васильевич (1829—1878), коллежский секретарь
 Варвара Васильевна, жена своего троюродного брата В. П. Кочубея.
 Леонтий Васильевич (1871—1938), член Государственной думы.
 Михаил Васильевич (1875—1950), борзенский уездный предводитель дворянства; женат на Наталье Александровне Энгельгардт.
 Демьян Васильевич (1786—1859), действительный тайный советник, сенатор; холост.
 Александр Васильевич (1788—1866), действительный тайный советник, сенатор; холост.
 Аркадий Васильевич (1790—1878), орловский губернатор, мемуарист, устроитель усадьбы Згуровка; женат на кнж. Софье Николаевне Вяземской.
 Пётр Аркадьевич (1825—1892), тайный советник; женат на грф. Варваре Александровне Кушелевой-Безбородко.
 Василий Пётрович (1868—1940), церемониймейстер, глуховский уездный предводитель дворянства, строитель дачного дворца в Царском Селе на Велиовской улице; женат на своей троюродной сестре Варваре Васильевне (см. выше). 
 Василий Васильевич (1892—1971), адъютант гетмана Скоропадского; женат на грф. Софье Остророг.
 Александр Васильевич (1897—1946), жил в Германии; женат на Антонине Штраус.
 Николай Васильевич (1903—1984), жил в Швейцарии; женат на Ирме Пикер.
 Георгий Васильевич (1905—1919), умер в Крыму от испанки.
 Варвара Васильевна (1893—19..), жена князя Девлет-Кильдеева.
 Екатерина Васильевна (1894—1965), жена графа Н. А. Мусина-Пушкина.
 Мария Васильевна (1895—1944), жена графа Я. А. Бальмена.
 Василий Аркадьевич (1826—1897), статский советник; женат на кнж. Наталье Петровне Салтыковой и на грф. Марии Алексеевне Капнист.
 Пётр Васильевич (1880—1918), церемониймейстер, расстрелян; женат на грф. Любови Александровне Мусиной-Пушкиной; его потомство продолжается в мужской линии.
 Василий Васильевич (1883—1960), член Государственной думы; женат на Анне Игнатьевне Закревской; его потомство продолжается в мужской линии.
 Николай Васильевич (1885—1947), офицер конной гвардии; женат на кнж. Варваре Александровне Долгоруковой (1885—1980) и на грф. Ирине Александровне Мусиной-Пушкиной (1885—1946).
 Аркадий Николаевич (1911—1960), жил в Буэнос-Айресе; женат на .
 Николай Аркадьевич (1827—1865), секретарь посольства в Константинополе; женат на Екатерине Аркадьевне Столыпиной и на кнж. Елене Сергеевне Волконской.
 Михаил Николаевич (1863—1935), козельский уездный предводитель дворянства, владелец материнской усадьбы Воронки; женат на Наталье Дмитриевне Трегубовой; имел дочь и 4 сыновей, среди которых
 Василий Михайлович (1889—1920), его сын Георгий (1915—2001) служил в Красной армии, после войны жил в Саратове.
 Сергей Михайлович (1896—1960), оперный певец; женат на Ирине Георгиевне Габричевской.
 Андрей Сергеевич (род. 1938); женат на кнж. ; у них 2 сына и 2 дочери.
 Елена Сергеевна (род. 1935), жена князя Евгения Сергеевича Трубецкого.

Описание графского герба Кочубеев 

Щит, разделённый крестообразно на четыре части, посередине имеет малый голубой щиток с двумя золотыми Крестами на красном сердце. В верхней части, в золотом поле, до половины выходящий чёрный коронованный двуглавый орёл держит в клюве лавровый венок и масличную ветвь, а на груди орла, в пурпуровом поле, изображено имя государя императора Павла Первого; в правой части, в зелёном поле, два серебряных вдоль распростёртых крыла; в левой части, в зелёном же поле, серебряная пчела, летящая вверх. В нижней части, в чёрном поле, золотое пламя.

Щит покрыт графской короной, на которой поставлен шлем, такой же короною увенчанный, с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цветов, подложенный золотом; по сторонам щита поставлены: с правой стороны лев, имеющий в левой лапе вверх поднятый меч, с двумя по сторонам него серебряными лунами, а с левой стороны воин в малороссийской одежде, держащий левой рукой хоругвь чёрного цвета с изображением между двух золотых лун золотого же меча, остриём вниз обращённого. Под щитом надпись: ELEVOR UBI CONSUMOR. Герб рода графа Кочубея внесён в часть 4 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 13.

Описание княжеского герба Кочубеев 
Щит, рассечённый на четыре части. В первой и четвёртой повторяется герб, данный Кочубеям Петром I: в голубом поле пламенеющее или кровавое сердце с двумя в нём золотыми ровноконечными крестами. Вторая часть гербового щита заключает старинный родовой герб Кочубеев, который употребляли они раньше Петра I: в красном поле золотой полумесяц, сопровождаемый такою же звездою о шести лучах и во главе щита с двумя золотыми же равноконечными крестами (греческими). Третье отделение гербового щита представляет в красном поле два серебряные распущенные орлиные крыла, над ними золотое пламя, а под ними золотую пчелу, летящую вверх.

В малом щитке, в середине пересечений главного щита, в золотом поле государственный императорский орёл, имеющий на груди в красном поле вензелевое начертание имени императора Николая I, возведшего Кочубея в княжеское достоинство. На гербе графская корона и над нею три дворянских шлема. На первом из них (правом) дворянская корона, увенчанная двумя распущенными, поднятыми вверх крыльями. Над шлемом в середине графская корона и из неё возникающий государственный орёл, на груди которого, в красном поле, начертано вензелевое имени Павла I, даровавшего В. П. Кочубею графское достоинство.

Наконец, на третьем (левом) шлеме в нашлемнике рука с саблею. Щит держат: справа — стоящий лев, в левой передней лапе держащий буздыхан (булаву малороссийских гетманов); слева — стоящий малороссийский казак, опоясанный саблею и держащий в левой руке хоругвь с изображением, в чёрном поле, опущенного золотого меча между двумя золотыми полумесяцами, обращёнными рогами к внешним сторонам хоругви. Герб покрыт русскою княжескою шапкою на развёрнутой горностаевой мантии. Намёт голубой и красный подложен золотом.
Герб князя Кочубея внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 4.

Мелкопоместное дворянство 
В «Малороссийском родословнике» перечислены ещё четыре рода Кочубеев, происходящие от следующих лиц:

1.Лавринъ Кочубей, казак сотни Торчица Белоцерковского полка в реестре Запорожского Войска 1649 года, вероятно, предок следующих Кочубеев :

 Василий Григорьевич Кочубей (род. 1745), который в 1784 г. служил надворным советником при делах Тайной экспедиции; он был внесён в 1792 г. в 3-ю часть родословной книги Московской губернии;
 Викентий Петрович Кочубей, в 1861 г. произведённый в полковники;
 Пантелеймон Григорьевич Кочубей, майор Вологодского пехотного полка в 1833 г.;
 Николай Васильевич Кочубей, капитан Ревельского егерского полка в 1845 г.

Примечания

Источники 
 В. Л. Модзалевский. Малороссийский родословник. Том 2. Киев, 1910. С. 524—557.
 
 Дело Герольдмейстерской конторы: По двум Именным Указам о пожаловании генералу от кавалерии Денисова и вице-канцлера Кочубея в графское Российской Империи достоинства, 1799 РГАДА, ф.286, оп.2, д.71, стр. 13 (кн.71, д.3)
 Родословная роспись на сайте рода Кочубеев

Ссылки 
 
 Сайт рода Кочубеев
 
 

 
Казацкая старшина
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображено сердце
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы